Консервато́рия:
 Консерватория — классическое высшее музыкальное учебное заведение.
  — здание или часть здания (типа павильона, беседки, веранды) с большими окнами на южную сторону и иногда стеклянным потолком, используемые как жилое помещение либо как теплица, маленькая оранжерея, зимний сад.